Единая лига ВТБ 2018/2019 — десятый официальный розыгрыш Единой лиги ВТБ, международного клубного баскетбольного турнира среди профессиональных команд из Восточной Европы.

Формат 
В турнире примут участие 14 команд, которые сыграют по круговой системе в два круга. Восемь лучших команд по итогам регулярного сезона примут участие в плей-офф.

Команды 
Новым участником турнира стала польский клуб «Зелёна-Гура».

Участники

Города и арены

Регулярный сезон

Турнирная таблица

Плей-офф

Четвертьфиналы 
{| class=wikitable style="text-align:center"
!width=250|Команда 1
!width=80|Итог
!width=250|Команда 2
!width=80|1-я игра
!width=80|2-я игра
!width=80|3-я игра
!width=80|4-я игра*
!width=80|5-я игра*
|-
|align=right|ЦСКА ||3-0||align=left| Нижний Новгород
|87:50
|86:66
|80:72
| -
| -
|-
|align=right|УНИКС ||3-0||align=left| Калев
|92:82
|108:84
|96:84
| -
| -
|-
|align=right|Химки ||3-0||align=left| Астана
|82:59
|94:64
|88:81
| -
| -
|-
|align=right|Локомотив-Кубань ||1-3||align=left| Зенит
|69:78
|70:69
|78:94
|85:87 
| -
|}
* при необходимости

Полуфиналы
{| class=wikitable style="text-align:center"
!width=250|Команда 1
!width=80|Итог
!width=250|Команда 2
!width=80|1-я игра
!width=80|2-я игра
!width=80|3-я игра
!width=80|4-я игра*
!width=80|5-я игра*
|-
|align=right|ЦСКА ||3-0||align=left| Зенит
|98:82
|83:81
|69:68
| -
| -
|-
|align=right|УНИКС ||1-3||align=left| Химки
|96:91
|98:103
|64:91
|91:92
| -
|}
* при необходимости

Финал 
{| class=wikitable style="text-align:center"
!width=250|Команда 1
!width=80|Итог
!width=250|Команда 2
!width=80|1-я игра
!width=80|2-я игра
!width=80|3-я игра
!width=80|4-я игра*
!width=80|5-я игра*
|-
|align=right|ЦСКА ||3-0||align=left| Химки
|106:85
|103:92
|80:62
| -
| -
|}
* при необходимости

Матч всех звёзд

Награды 
 MVP регулярного сезона: Алексей Швед (Химки)
 MVP плей-офф: Никита  Курбанов (ЦСКА) 
 Лучший снайпер: Алексей Швед (Химки)
 Лучший по игре в защите: Морис Ндур (УНИКС)
 Лучший молодой игрок: Никита Михайловский (Автодор)
 Лучший «шестой» игрок: Дорелл Райт (Локомотив-Кубань)
 Лучший перфоманс сезона: Нандо Де Коло (ЦСКА) 
 Тренер года: Эмил Райкович (Астана)

MVP месяца

Единая молодёжная Лига ВТБ 

В сезоне 2018/2019 проводится шестой розыгрыш Единой молодёжной Лиги ВТБ — турнира среди молодёжных команд 9 российских клубов Единой лиги ВТБ, к которым присоединились молодежные команды Самары и Спартака из Санкт-Петербурга.

Формат 
11 команд играют в 4 круга — спаренные матчи дома и на выезде. Регулярный сезон проходит с 5 октября 2018 по 27 марта 2019 года. 8 лучших команд по итогам регулярного сезона выходят в финал в Финал Восьми, который пройдет в Санкт-Петербурге на «Сибур-Арене».

Регулярный сезон

Турнирная таблица 
Для распределения команд в турнирной таблице регулярного сезона последовательно применяются следующие критерии:
 Общий процент побед в матчах;
 Количество набранных очков в играх между командами, у которых одинаковый результат;
 Разница забитых / пропущенных мячей в играх между командами, у которых одинаковый результат;
 Количество забитых мячей в играх между командами, у которых одинаковый результат;
 Общая разница забитых / пропущенных мячей;
 Общее количество забитых мячей.

Плей-офф 
«Финал восьми» (Плей-офф) Единой молодёжной лиги ВТБ проходил с 4 апреля по 6 апреля 2019 года в Санкт-Петербурге.

Сетка

Матчи за 5-8 места

Награды

Награды по итогам сезона 
 MVP регулярного сезона: Филипп Гафуров (ЦСКА-Юниор)
 Символическая пятёрка регулярного сезона:
 Александр Щербенёв (Локомотив-Кубань-2)
 Егор Бестужев (Автодор-2)
 Сергей Кривых (Химки-2)
 Филипп Гафуров (ЦСКА-Юниор) 
 Дмитрий Халдеев (Самара-2)
 MVP Финала восьми: Илья Сорокин (Химки-2)
 Символическая пятерка «Финала восьми»:
 Александр Хоменко (ЦСКА-Юниор)
 Иван Евстигнеев (Химки-2)
 Дмитрий Халдеев (Самара-2)
 Владислав Шарапов (Зенит-2)
 Илья Сорокин (Химки-2)
 Лучший тренер сезона: Александр Герасимов (Химки-2)

MVP месяца

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Официальный сайт Единой молодежной лиги ВТБ

Единая лига ВТБ в сезоне 2018/2019